Andronicus van Rhodos - Griekse filosoof (1e eeuw v.Chr.)
 Andronikus van Pannonia (persoon uit het Nieuwe Testament)
 Andronicus van Alexandrië, Koptisch patriarch van Alexandrië (616-622)

Byzantijnse keizers:
 Andronicus I van Byzantium - Andronicus I Commenus - (1120–1185)
 Andronicus II van Byzantium - Andronicus II Palaeologus - (1258–1332)
 Andronicus III van Byzantium - Andronicus III Palaeologus - (1296–1341)
 Andronicus IV van Byzantium - Andronicus IV Palaeologus - (1348–1385)